Maeda (前田), veraltet Mayeda, ist ein japanischer Familienname.

Namensträger 
 Ai Maeda (* 1983), japanische Schauspielerin
 Aki Maeda (* 1985), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Akio Mayeda (* 1935), japanischer Musikwissenschaftler
 Atsuko Maeda (* 1991), japanische Schauspielerin, Sängerin und Idol
 Daizen Maeda (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Echiko Maeda (* 1952), japanische Volleyballspielerin
 Maeda Fumitomo (1897–1965), japanischer Mathematiker
 Maeda Gen’i (1539–1602), japanischer buddhistischer Mönch, Staatsmann und Daimyō
 Haruko Maeda (* 1983), japanische bildende Künstlerin
 Hideki Maeda (* 1954), japanischer Fußballspieler
 Hiroki Maeda (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Hiroki Maeda (Fußballspieler, 1998) (* 1998), japanischer Fußballspieler

 Honami Maeda (* 1996), japanische Langstreckenläuferin
 John Maeda (* 1966), US-amerikanischer Grafikgestalter, Autor und Informatiker
 Jōsaku Maeda (1926–2007), japanischer Maler

 Katsuhiko Maeda (* 1975), japanischer Komponist und Musiker

 Keiko Maeda (* 1980), japanische Judoka
 Kenta Maeda (* 1988), japanischer Baseballspieler
 Kōichi Maeda (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kōji Maeda (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Mahiro Maeda (* 1963), japanischer Regisseur, Animator und Charakterdesigner
 Masafumi Maeda (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Masayasu Maeda (* 1914), japanischer Basketballspieler
 Maeda Mitsuyo (1878–1941), japanischer Kampfsportler
 Miyu Maeda (* 1996), japanische Tischtennisspielerin
 Miyuki Maeda (* 1985), japanische Badminton-Spielerin
 Mutsuhiko Maeda (* 1947), japanischer Eisschnellläufer

 Nobuhiro Maeda (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Norio Maeda (1934–2018), japanischer Jazzmusiker und Komponist
 Osamu Maeda (* 1965), japanischer Fußballspieler
 Rikutoshi Maeda (* 1931), japanischer Reiter
 Ryō Maeda (* 1992), japanischer Biathlet
 Ryohei Maeda (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ryōichi Maeda (* 1981), japanischer Fußballspieler

 Ryūdai Maeda (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Sairi Maeda (* 1991), japanische Langstreckenläuferin
 Sari Maeda (* 1990), japanische Biathletin
 Maeda Seison (1885–1977), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Shinzō Maeda (1922–1998), japanischer Filmemacher und Fotograf
 Shū Maeda (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Shunbin Maeda (* 1932), japanischer Maler
 Shunsuke Maeda (* 1986), japanischer Fußballspieler

 Taira Maeda (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Takashi Maeda (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Maeda (* 1937), japanischer Politiker
 Maeda Tamon (1884–1962), japanischer Politiker
 Maeda Tekison (1895–1947), japanischer Maler
 Thomas Aquino Man’yō Maeda (* 1949), japanischer Geistlicher, Bischof von Hiroshima
 Maeda Toshiatsu (1856–1921), japanischer Daimyō und Diplomat 
 Toshio Maeda (* 1953), japanischer Mangaka
 Maeda Toshiie (1539–1599), japanischer Daimyō
 Maeda Toshitsugu (1858–1900), japanischer Adeliger und Politiker
 Yonezō Maeda (Kameramann) (; * 1935), japanischer Kameramann
 Maeda Yonezō (Politiker) (; 1882–1954), japanischer Politiker
 Yoshiki Maeda (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Maeda Yūgure (1883–1951), japanischer Lyriker
 Yūsuke Maeda (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Yūto Maeda (* 1994), japanischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Maeda (Klan), Samurai-Familie
 Mayeda Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Familienname
Japanischer Personenname